Ниже приведен список и описание эпизодов американского комедийного телесериала «Голдберги», который транслируется на канале ABC начиная с 24 сентября 2013 года.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата выхода
! colspan="2"| Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Ранк
! Зрители в США(млн)
|-
 |style="background: #f9f100;"|
 | 1
 | 23
 | 24 сентября 2013
 | 13 мая 2014
 | 76
 | 6,20
|-
 |style="background: #C5E000;"|
 | 2
 | 24
 | 24 сентября 2014
 | 13 мая 2015
 | 57
 | 8,37
 |-
 |style="background: #DEE88F;"|
 | 3
 | 24
 | 23 сентября 2015
 | 18 мая 2016
 | 57
 | 7,62
 |-
 |style="background: #000000;"|
 | 4
 | 24
 | 21 сентября 2016
 | 17 мая 2017
 | 54
 | 6,97
 |-
 |style="background: #99FFFF;"|
 | 5
 | 22
 | 27 сентября 2017
 | 16 мая 2018
 | 66
 | 6,26
 |-
 |style="background: #8B008B;"|
 | 6
 | 23
 | 26 сентября 2018
 | 8 мая 2019
 | 74
 | 6,38
 |-
 |style="background: #E2E78B;"|
 | 7
 | 23
 | 25 сентября 2019
 | 13 мая 2020
 | 67
 | 5,31
 |-
 |style="background: #883C7C;"|
 | 8
 | 22
 | 21 октября 2020
 | 19 мая 2021
 | 69
 | 4,37
 |-
 |style="background: #590202;"|
 | 9
 | 22
 | 22 сентября 2021
 | 18 мая 2022
 | 65
 | 3,92
 |-
 |style="background: #EBF2B3;"|
 | 10
 | 
 | 21 сентября 2022
 | 3 мая 2023
 | 
 | 
 |}

Список серий

Сезон 1 (2013–14)

Сезон 2 (2014–15)

Сезон 3 (2015–16)

Сезон 4 (2016–17)

Сезон 5 (2017–18)

Сезон 6 (2018–19)

Сезон 7 (2019–20)

Сезон 8 (2020–21)

Сезон 9 (2021–22)

Сезон 10 (2022–23)

Специальные выпуски

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Голдберги